Diplolepis bezeichnet:

 Diplolepis (Pflanzengattung), eine Gattung der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadoideae)
 Diplolepis (Gallwespen), eine Gattung der Gallwespen (Cynipidae)